La Sudirman Cup 2021 est la  de cette compétition, appelée également Championnat du monde de badminton par équipes mixtes.

Lieu de la compétition 
En novembre 2018, la compétition a été attribuée à la Chine mais en raison des restrictions liées à la pandémie de Covid-19 dans ce pays, il était trop compliqué d'organiser cet évènement en Chine. Ainsi, le 29 juin 2021, la BWF a annoncé que Vantaa accueillerait la compétition.

Nations engagées 
Initialement, le processus de qualification passait par les championnats continentaux par équipes mixtes (Asie, Europe, Amériques, Afrique et Océanie) qui devaient avoir lieu vers février 2021. Cependant, seuls les Championnats d'Europe ont pu avoir lieu ; les autres championnats continentaux par équipes ont été affectés par les restrictions de voyage découlant de la pandémie de Covid-19. Par conséquent, les équipes d'Asie, d'Amérique, d'Océanie et d'Afrique se sont qualifiées sur la base du classement mondial.

La ville chinoise de Suzhou étant dans l'incapacité d'accueillir la compétition, elle a été remplacée par Vantaa en Finlande, mais tout en conservant les mêmes équipes que celles initialement qualifiées pour le tournoi qui devait se jouer en février en Chine. Ainsi, la place réservée pour le pays hôte a été temporairement supprimée. En cas de forfait d'une équipe, la place ainsi libre serait prioritairement offerte à la Finlande.

Plus tard, la France et l'Australie se sont retirées de la compétition. La Finlande a donc obtenu la place en tant qu'hôte. La Nouvelle-Zélande ayant également déclaré forfait, Tahiti a obtenu la place pour l'Océanie en raison de sa performance aux Jeux du Pacifique de 2019. 

La Russie ayant été bannie de toutes compétitions internationales, les athlètes russes participent sous le drapeau de la fédération russe de badminton.

Format de la compétition
Contrairement à l'édition précédente qui voyaient s'opposer 32 nations dans plusieurs groupes de niveau, cette édition 2021 se joue avec seulement 16 équipes réparties dans quatre groupes de quatre équipes. Une phase de groupe précède une phase à élimination directe.

Tour préliminaire

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Groupe D

Phase finale

Tableau

Quarts de finale

Demi-finales

Finale

Classement final

Notes et références

Lien externe 
 Les résultats sur tournamentsoftware.com

2021
Badminton 2021
Badminton
Badminton
Sudirman Cup
Championnat du monde en 2021
Badminton en Finlande
Sport en octobre 2021